Кубок России по американскому футболу — ежегодное соревнование для российских клубов по американскому футболу, проводимое Федерацией Американского Футбола России(ФАФР). В Кубке могут участвовать команды из всех лиг играющий под эгидой ФАФР.

Финалы

Места проведения финала Кубка России 

 ДСА Зенит, Санкт-Петербург, 2015 год
 Посёлок Щедрино, Ярославская область, 2020 год
 МСА Петровский, Санкт-Петербург, 2021 год
 Стадион «Зоркий», Красногорск, Московская область, 2022 год

Ссылки
 
 eesl.pro/tournament/17 - страница 2022 года
Американский футбол в России